9. Letnie Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim odbyły się w dniach 5 – 10 września 2017 w austriackim Kaprunie. Były to drugie w historii mistrzostwa rozegrane w Austrii.

Wyniki kobiet

Supergigant 
 Data: 6 września 2017

Superkombinacja 
 Data: 7 września 2017

Slalom 
 Data: 8 września 2017

Gigant 
 Data: 9 września 2017

Wyniki mężczyzn

Supergigant 
 Data: 6 września 2017

Superkombinacja 
 Data: 7 września 2017

Slalom 
 Data: 8 września 2017

Gigant 
 Data: 9 września 2017

Bibliografia 
 

2017 w narciarstwie alpejskim
2017 w Austrii
Narciarstwo w Austrii
Letnie mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim